Владимир Фёдорович Ходаковский (род. 21 февраля 1947 года) — украинский политик, почетный ректор Херсонской Государственной Морской Академии , председатель Херсонской областной государственной администрации в 2004-5 гг.

Биография 
Родился 21 февраля 1947 года в с. Бургунцы Бериславского р-на, Херсонской области, Украинской ССР.

Образование и служба 

В 1956—1965 — учеба в СШ-интернате, с. Львово Бериславского р-на Xерсонской области.

В 1970 окончил Херсонский Государственный Педагогический институт по специальности преподаватель химии и биологии.

В 1981 — Киевский филиал Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

Женат. Жена — Тамара Александровна — пенсионерка, учитель английского языка. Трое детей.

Профессиональная и политическая деятельность 

В 1965—1969 — учитель биологии Новодудчанской ВШ Каховского р-на Xерсонской области.

В 1969—1974 — заведующий отделом, 1-й секретарь Каховского ГК ЛКСМУ.

В 1974—1981 — 2-й, 1-й секретарь Xерсонского областного комитета ЛКСМУ.

В 1981—1983 — председатель Суворовского райисполкома, Херсон.

В 1983—1991 — заведующий отделом науки и учебных заведений, секретарь Xерсонского обкома КПУ; инструктор ЦК КПСС, Москва.

С ноября 1991 — преподаватель, начальник заочного отдела Херсонского Морского колледжа.

С марта 1996 — начальник Херсонского Морского колледжа.

В 2000—2001 — заместитель главы Xерсонской облгосадминистрации.

С октября 2002 — председатель Херсонского областного Совета.

С 31 марта 2002 — депутат Xерсонского областного Совета.

30 мая 2002 — 11 ноября 2002 — Председатель Персональной комиссии по вопросам гуманитарной политики, гласности и
связей с общественными организациями в Херсонском областном совете.

11 октября 2004 — 17 января 2005 — глава Херсонской областной государственной администрации.

Награды и звания 
 Медаль «За трудовую доблесть» (1976)
 Грамота Президиума Верховного Совета УССР (1979)
 Орден Дружбы Народов (1981)
 Почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» (1999)
 Знак «Почетный работник морского и речного транспорта» (2002)
 Орден «За заслуги III степени» (2004)
 Знак «Петра Могилы» МОН Украины (2007)
 Знак «Почетный работник транспорта Украины» (2009)
 Знак АПНУ «Ушинский К. Д.» (2009)
 Международный орден «Кирилла и Мефодия» Международной академии славянской письменности (2010)
 Орден «Святого Равноапостольного Князя Владимира Великого» III степени Киевского патриархата Украинской православной церкви (2011)
 Орден «За заслуги II степени» (2012)
 Орден «За заслуги I степени» (2015)

Примечания 

Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Председатели Херсонского областного совета
Секретари Херсонского обкома КП Украины